Istra bezeichnet:
 eine russische Stadt, siehe Istra
 einen russischen Fluss, siehe Istra (Fluss)
 einen norwegischen linken Nebenfluss der Rauma, siehe Istra (Rauma)
 eine Halbinsel in Südosteuropa, siehe Istrien
 ein russisches Tankschiff, siehe Istra (Schiff, 1939)
 ein ehemaliges Kreuzfahrtschiff, siehe Istra (Schiff, 1965)

Istra ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Terentius Istra, römischer Prätor 182 v. Chr.